Trathala flaviceps (Cameron), een gewone sluipwesp
 Trathala flaviceps (Enderlein), een gewone sluipwesp